Espartano puede referirse a:

 habitante natural de Esparta o relativo a esta polis;
 espartanos es una familia de peces marinos incluida en el orden Perciformes.
 Espartano Fútbol Club, equipo de futbol hondureño de la Liga de Ascenso

Enlaces externos